

Persone 
 Anthony Veiller – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Bayard Veiller – drammaturgo, sceneggiatore, produttore cinematografico e regista statunitense
 Lawrence Veiller – riformatore sociale statunitense

Altro 
 Veiller tard – canzone del 1982 di Jean-Jacques Goldman